Az M83-as autóút egy 2 × 2 sávos, leállósáv nélküli autópályává fejleszthető autóút, amely egyelőre építés alatt áll. Fő célja, hogy a 83-as főút északi vonala mellett található települések forgalmát csillapítsa, valamint Észak-Veszprém megyét bekösse az országos gyorsforgalmi úthálózatba.

Története 
A gyorsút kategória eltörléséig az R83-as gyorsút tervezési néven futott a megnevezése, majd miután elvetették az R-es számozás bevezetését, így ez a projekt is M jelzést kapott.

2018 augusztusában adták át az első szakasz kiinduló pontjának számító győri turbókörforgalmat. Az autóút a 83-as főúttal párhuzamosan épül 36 km hosszúságban Győr és Pápa között, elkerülve az alábbi településeket: Győrszemere, Tét, Gyarmat, Takácsi.

Az építés első ütemét a Strabag Építő Kft. végzi. A beruházás teljes költsége 1,4 milliárd forint, amely EU-s és hazai alapból finanszírozott.

Épülő szakasz 
2020 októberében elindult a kivitelezés a hiányzó szakaszokon. Pápa és Tét déli csomópontja között a Duna Aszfalt Kft. valósítja meg a munkálatokat, a Tét déli csomópontja és Győr közötti szakasz pedig a Soltút Kft kivitelezésében készül el. A kivitelezés mindkét szakaszon egyszerre zajlik, az útszakaszon 110 km/h lesz a megengedett sebesség. A Pápa–Dél-Tét 18,4 kilométeres szakaszon 15 műtárgy, két külön szintű csomópont, egy vasúti felüljáró épül, 653 fát és 54 ezer cserjét telepítenek. A Tét, dél csomópont–Győr 17,6 kilométeres szakaszon nyolc műtárgy, négy külön szintű csomópont, két turbókörforgalom épül, emellett 9000 fát és 191 ezer cserjét ültetnek.

A 90 milliárd forint nettó értékű beruházás átadását 2023 végére tervezik.

Csomópontok és pihenőhelyek 

|}
|}

Galéria

Díjmentes szakaszok

Külső hivatkozások 

 Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.

Magyarország gyorsforgalmi útjai
Győr